Gilles Pialoux
 Michel Pialoux
 Edmond Pialoux